Начиння — загальна назва знарядь праці, інструментів, всеможливих побутових речей, посуду, столових приборів.
 Кухонне начиння
 Начиння — пристрій для розсування ниток основи.
 Церковне начиння — розмовна назва церковних речей.